Slavia, een type motorfiets van Laurin & Klement
Slavia (faculteitskring), een studentenvereniging
Slavia Praag, een Tsjechische voetbalclub
Slavia Sofia, een Bulgaarse voetbalclub